Thiago Rodrigues de Souza (ur. 18 marca 1997 w Campo Grande) – brazylijski piłkarz grający na pozycji pomocnika w Cracovii.

Sukcesy

Cracovia 
 Puchar Polski: 2019/2020

Przypisy

Bibliografia 
  

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze Cracovii
Piłkarze Sandecji Nowy Sącz
Piłkarze Puszczy Niepołomice
Urodzeni w 1997
Ludzie urodzeni w Campo Grande